Дэлгэрхаан () — название двух монгольских сомонов.

 Дэлгэрхаан (Туве) — сомон аймака Туве
 Дэлгэрхаан (Хэнтий) — сомон аймака Хэнтий